Пётр Ива́нович Горбуно́в:
 Горбунов, Пётр Иванович (1924—2000) — советский и российский дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Горбунов, Пётр Иванович (1923—1951) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.